Молодіжна — прикметник жіночого роду, який вказує на приналежність до  молоді (наприклад:  молодіжна збірна...):

Станції метрополітену 
  Молодіжна — станція метро в Мінську (Білорусь).
  Молодіжна — станція метро в Москві (Росія).
  Гянджлік () — станція метро в Баку (Азербайджан).
  Єрітасардакан () — станція метро в Єревані (Вірменія).
 Младежніцка () — колишня назва станції метро  «Панкрац» в Празі (Чехія).

Інше 
 Молодіжна (антарктична станція) — російська полярна станція в Антарктиді.
 Молодёжная (пісня) — пісня Іссака Дунаєвського на вірші В. Лебедєва-Кумача з кінофільму «Волга-Волга».
  Молодіжна — станція Малої Жовтневої залізниці Москви.
  Молодіжна — ліквідоване село в Шкловському районі Могильовської області Білорусі.
 Молодіжна — вулиця в Тюмені (Росія).

Див. також 
 Молодіжна вулиця
 Молодіжне
 Молодіжний